La route départementale 130, ou RD 130, désigne plusieurs tronçons routiers en France :

 Route départementale 130 (Puy-de-Dôme), relie La Bourboule au Mont-Dore
 Route départementale 130 (Yvelines), relie Drocourt à Orgerus
Route départementale 130 (Doubs), relie qui relie Houtaud à Doubs
 Route départementale 130 (Eure)

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes du Puy-de-Dôme
 Routes des Yvelines
 

130